Ефи́м Васи́льевич Бойчу́к (24 декабря 1918, село Юхимовцы Подольской губернии Украинской ССР, ныне в составе Хмельницкой области Украины — 4 июня 1991, Москва) — советский военачальник, маршал артиллерии (1980), Герой Социалистического Труда (1984). Начальник 12-го Главного управления Министерства обороны СССР (1974—1985).

Биография 
Родился 24 декабря 1918 года в селе Юхимовцы ныне Волочисского района Хмельницкой области Украины в семье рабочего-железнодорожника. Украинец. Отец в молодости служил в береговой артиллерии Балтийского флота унтер-офицером. За участие в Свеаборгском восстании 1906 года приговорен к 10 годам ссылки в Сибири. Ефим Бойчук окончил школу семилетку, и в 1937 году — Проскуровский индустриальный техникум.

Начало военной службы 
С 1937 года — в Красной Армии. Направлен на учёбу в 2-е Киевское артиллерийское училище, а когда оно в 1938 году было расформировано, переведён в Томское артиллерийское училище, которое окончил в 1939 году. С августа 1939 года служил командиром артиллерийского взвода, затем командиром батареи лёгкого артиллерийского полка на Дальнем Востоке.

Великая Отечественная война 
В сентябре 1941 года полк, в котором служил Е. В. Бойчук, был переброшен на фронт. Прошёл всю войну, воевал в должности командира батареи, командира артдивизиона, начальника штаба артиллерийского полка. С августа 1943 года — старший помощник начальника оперативного отдела штаба управления командующего артиллерией Северо-Западного фронта. С мая 1944 года — начальник штаба артиллерийской бригады. Воевал на Северо-Западном, 2-м Белорусском, 2-м Украинском, 3-м Прибалтийском фронтах, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В августе 1945 года переброшен обратно на Дальний Восток, назначен начальником штаба армейской пушечной бригады. В составе войск Забайкальского фронта участвовал в советско-японской войне. Член ВКП(б) с 1942 года.

Воевал отважно и умело, несколько раз был ранен, в одном из боёв в 1942 году был окружен противником и вызывал огонь артиллерии на себя, чудом остался жив. За годы войны прошёл путь от лейтенанта до майора. Награждён четырьмя боевыми орденами.

Послевоенный период 
После войны Е. В. Бойчук служил начальником штаба артиллерийской бригады, с мая 1947 года — начальником штаба артиллерии стрелковой дивизии, с июля 1947 года — старшим офицером отдела штаба артиллерии Забайкальского военного округа. Окончил с отличием Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского в 1953 году.

По окончании академии с 1953 года — командир гаубичного артиллерийского полка в Ровно, с октября 1954 года — командир 77-й инженерной бригады особого назначения (под таким наименованием в целях секретности тогда значились первые ракетные бригады Вооруженных Сил СССР). Бригада была вооружена ракетами дальнего действия Р-1 и Р-2, дислоцировалась в посёлке Новые Белокоровичи Житомирской области. С декабря 1955 года — начальник Камышинского артиллерийско-технического училища. С октября 1957 года командовал ракетным корпусом на Урале.

На службе в Генеральном штабе 
С декабря 1960 года — начальник направления, заместитель начальника и начальник управления Генерального штаба. Принимал участие в организации операции «Анадырь». С июля 1968 года — заместитель, с 1969 — 1-й заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС СССР. Генерал-полковник (1972).

Во главе 12-го Главного управления 
В феврале 1974 года генерал-полковник артиллерии Бойчук был назначен начальником 12-го Главного управления Министерства обороны СССР. Данное Главное управление отвечает за разработку, производство, обеспечение войск ядерными боеприпасами и за их хранение и доставку к боевым позициям. Роль Е. В. Бойчука на этом ответственном посту оценивается специалистами исключительно высоко. Он является инициатором и исполнителем реорганизации всей системы ядерного обеспечения Вооруженных Сил СССР. В результате удалось добиться, с одной стороны, значительного увеличения объёма, масштабов и сложности решаемых задач, а с другой — повышения роли, места и готовности объектов 12-го Главного управления к действиям по прямому предназначению. По сути, под его руководством был создан новый род войск, основной задачей которого была доставка и выдача ядерных боеприпасов войскам и флотам в любых условиях боевой обстановки. Маршал артиллерии (воинское звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1980 г.).

С ноября 1985 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

Ефим Васильевич Бойчук скончался 4 июня 1991 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (17.02.1984);
 Два Ордена Ленина (21.02.1978, 17.02.1984);
 Орден Октябрьской Революции (1974);
 Орден Александра Невского (28.09.1945);
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (30.04.1945, 11.03.1985);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (15.11.1943);
 Орден Трудового Красного Знамени (1966);
 Два ордена Красной Звезды (25.08.1943, 03.11.1953);
 Медали СССР,
 Иностранные награды.

Память 

Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (1-й уч.).
 На здании 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в Москве в 2008 году открыта мемориальная доска в честь Е. В. Бойчука.
 Именем военачальника названа улица в районе Братеево (Москва).
 Именем Е. В. Бойчука назван Межвидовой учебный центр переподготовки и повышения квалификации специалистов. 
 В августе 2012 года в Министерстве обороны Российской Федерации учреждена ведомственная медаль «Маршал артиллерии Е.В. Бойчук».
 Мемориальную доску в честь Героя Социалистического Труда Ефима Бойчука установили 24 октября 2017 года на здании школы № 2116 района Зябликово.

Литература 
 Советская военная энциклопедия в 8 томах. Второе издание. М.:Военное издательство, 1990. — Т.1 — С.461.
 . — С.66.

Ссылки 
 Биография Е. В. Бойчука на сайте Минобороны РФ
 Маршалы артиллерии
 Грозный О. Маршал ядерного щита державы. // «Красная звезда». — 2018. — 24 декабря. 
 http://www.ugorizont.ru/2017/10/26/dosku-pamyati-geroya-efima-boychuka-otkryili-v-zyablikove/ 

Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Члены КПСС
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС